Аэропорт Ла-Корунья (, )  — международный аэропорт города Ла-Корунья. В 2014 году аэропортом воспользовались 988 834 пассажиров.

История 
11 сентября 1953 года Совет министров Испании приказал срочное строительство аэропорта. Строительство было сложным из-за холмистого рельефа и метеорологических условиях. В 1961 году были построены радио и электрические средства контроля. В 1962 году было построено здание терминала, были установлены посадочные огни и другие сигналы на взлетно-посадочной полосе. В 1963 году аэропорт был открыт для национальных коммерческих перевозок. Первый коммерческий пассажирский самолет авиакомпанией испанской Aviaco прибыл из Мадрида. В последующим регулярные авиаперевозки стали не рентабельными. К концу 1960-х годов, аэропорт начал использовать чартерные рейсы из Швейцарии, Англии. В 1979 году был открыт таможенный офис. В последующем, аэропорт был много раз модернизирован. К 1994 году пассажиропоток превысил 259 000 человек. В 2001 году в аэропорту установлены реактивные мосты и грузовой терминал.

Авиакомпании и направления

Авиакатастрофы 
 13 августа 1973 года самолёт компании Aviaco разбился при попытке приземлиться в аэропорту Alvedro. В результате погибло 85 человек на борту и 1 человек на земле.

Примечания

Ссылки 
Английская википедия

 

Аэропорты Испании
Здания и сооружения Ла-Коруньи